Uncle Tobys Hardcourts 2005 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых хардовых кортах.

Турнир-2005 является 9-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Голд-Косте со 3 по 9 января 2005 года. Турнир являлся одним из первых соревнований WTA в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Надежда Петрова (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Патти Шнидер в 9-й раз в карьере и впервые за 26,5 месяцев побеждает на одиночных соревнованиях ассоциации. Во второй раз титул завоёван в Голд-Косте.
 Саманта Стосур впервые в карьере выходит в одиночный финал на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Елена Лиховцева завоёвывает свой 21-й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Магдалена Малеева завоёвывает свой 5-й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Uncle Tobys Hardcourts

 WTA Тур 2005

 WTA 3-я категория

 Портал: Теннис

Австралия
Теннис
Январь 2005 года
2005